Truvelo Raptor — автомат производства южно-африканской компании Truvelo Armoury под боеприпасы 5,56×45 мм НАТО и 7,62×39 мм. Являясь развитием конструкции Vektor R4, по сути представляет собой производную от автомата Калашникова.

Оружие выполнено с минимальным количеством полимеров. В базовой модификации укомплектовано планками «Пикатинни» для прицелов и другого дополнительного оснащения. Ствол оснащен пламегасителем. Ствольная коробка имеет рукоятку для переноски оружия, выполненную из высококачественного сплава стали и алюминия.

Варианты 
 Carbine (C) — укороченный вариант длиной 840 мм и весом 4 кг;
 Infantry (I) — стандартный (пехотный) вариант длиной 965 мм и весом 4,6 кг.

Примечания

Ссылки 
 Описание винтовки Truvelo Raptor на сайте wayfilm.ru
 Описание винтовки Truvelo Raptor на сайте tillgun.ucoz.ru

Автоматы ЮАР
Семейство АК
Оружие под патрон 5,56 × 45 мм
Оружие под патрон 7,62 × 39 мм
Появились в XX веке в ЮАР
2000-е годы в ЮАР